Rebel Heart (album van Madonna), een muziekalbum uit 2015
een nummer van dit album 
Rebel Heart (album van Dan Seals), een muziekalbum uit 1983
Rebel Heart (The Corrs), een nummer uit 2000 van de Ierse groep The Corrs